Чемпионат Дании по шахматам 1971 проходил в Йёрринге.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1971

Чемпионаты Дании по шахматам
1971 год в шахматах
1971 год в Дании